Ю́сим — еврейская фамилия (дословно на идише — «сирота»).

 Юсим, Вячеслав Наумович (род. 1942) — российский экономист, доктор экономических наук.
 Юсим, Марк Аркадьевич (род. 1950) — российский историк-медиевист, доктор исторических наук.
 Юсим, Светлана Рувимовна (род. 1941) — украинская художница.
 Юсим, Цви (Энрике, Герш) (1916—1986) — бразильский публицист, педагог, переводчик, лексикограф.

См. также 
 Ятом, Дани (при рождении Юсим, род. 1945) — израильский политик.
 Юсем, Абрам Моисеевич — русский архитектор, работавший в Санкт-Петербурге.
 Сирота (значения)